BFI est un signe à trois lettres qui peut faire référence à :
 Banque de financement et d'investissement, un type de banque ;
 , un établissement public britannique pour le film ;
 , une compagnie américaine de gestion des déchets ;
 , une auto-évaluation conçue pour mesurer les cinq traits centraux de la personnalité appelées Big Five ;
 .
 Baccalauréat français international ;
 Basketball Federation of India, Fédération d'Inde de basket-ball ;
 base flow index (littéralement : indice d'étiage), en hydrologie ;
 Buckminster Fuller Institute, un organisme se consacrant à la promotion des idées de l’architecte américain Richard Buckminster Fuller.